Mate-Me Por Favor (filme de 2015)
 Mate-Me Por Favor (livro)

Desambiguação